Уральское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Пермский край
 Уральское сельское поселение — входит в Чайковский район

Удмуртия
 Уральское (сельское поселение) — входит в Сарапульский район

Челябинская область
 Уральское сельское поселение — входит в Кизильский район